Hirschgraben ist ein geographischer Name:

Örtlichkeiten in Städten:
 Hirschgraben (Hamburg), Straße in Hamburg
 Hirschgraben (Prager Burg), Gartenanlage in Prag, Tschechien
 Hirschgraben (Speyer), Straße in Speyer, Rheinland-Pfalz; ehemals ein Wehrgraben der Stadtbefestigung

Gewässer:
 Hirschgraben (Anlauter), rechter Zufluss der Anlauter bei Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Hirschgraben (Aschauer Bach), rechter Zufluss des Aschauer Bachs (zur Saalach) vor der Aschauer Klamm, Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hirschgraben (Brettach), rechter Zufluss der Brettach (zum Kocher) vor Weißlensburg, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hirschgraben (Ens), linker Zufluss der Ens (zur Aisch) vor Schwebheim, Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hirschgraben (Glemsbach), rechter Zufluss des dort noch Einsiedelbach genannten Glemsbachs (zur Erms) vor Glems, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Hirschgraben (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (rechter Oberlauf des Prühlbachs, zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) in Prühl, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Hirschgraben (Zusam), rechter Zufluss der Zusam gegenüber Sontheim, Gemeinde Zusamaltheim, Landkreis Dillingen an der Donau

Hirschgraben ist ein Firmenname:
 Hirschgraben (Verlag), ein ehemaliger Schulbuchverlag in Frankfurt a. M., der vom Cornelsen Verlag übernommen wurde

Siehe auch:
 Hirschbach
 Hirschberggraben
 Hirschengraben
 Hirschkanal, Kanal im Hardtwald nördlich von Karlsruhe
 Hirschsprunggraben